

Турниры 

 
1907
Все хронологические списки